Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 90-es, továbbá 90A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 90-es villamos (Budapest)megszűnt
 90A villamos (Budapest)megszűnt

Belgium 

 90-es villamos (Brüsszel)megszűnt